Гвасимиљас има више значења:

 Гвасимиљас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвасимиљас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику